Ві́лсон або Ві́льсон () — поширене в англомовних країнах прізвище та ім'я, що походить від патронімічної форми імені Віл ().

Персоналії 
 Вілсон (прізвище)
 Вілсон (ім'я)

Топонім

Вілсон (округ, Канзас) — округ, штат Канзас
 Вілсон (округ, Теннессі) — округ, штат Теннессі
 Вілсон (округ, Техас) — округ, штат Техас
 Вілсон (округ, Північна Кароліна) — округ, штат Північна Кароліна
 Вілсон — місто, штат Арканзас
 Вілсон — місто, штат Канзас
 Вілсон — місто, штат Нью-Йорк
 Вілсон — місто, штат Північна Кароліна
 Вілсон — місто, штат Оклахома
 Вілсон — місто, штат Пенсільванія
 Вілсон — місто, штат Техас
 Вілсон — місто в окрузі Данн, штат Вісконсин
 Вілсон — місто в окрузі О-Клер, штат Вісконсин
 Вілсон — місто в окрузі Лінкольн, штат Вісконсин
 Вілсон — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин
 Вілсон — місто в окрузі Шебойґан, штат Вісконсин
 Вілсон — селище, штат Луїзіана
 Вілсон — селище, штат Нью-Йорк
 Вілсон — селище, штат Огайо
 Вілсон — селище в окрузі Сент-Круа, штат Вісконсин
 Вілсон — селище, штат Нью-Йорк
 Вілсон — переписна місцевість, штат Вайомінг
 Вілсон — пік в горах Сан-Хуан, що у Скелястих горах (штат Колорадо)

Інші значення 
 Обсерваторія Маунт-Вілсон
 2465 Вільсон — астероїд